Кируи — кенийская фамилия.

 Кируи, Абель — кенийский марафонец.
 Кируи, Исмаэль — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Кируи, Питер — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на длинные дистанции.
 Кируи, Пол — кенийский марафонец.